Pilatus puede referirse a:

Geografía
 Monte Pilatus en Suiza.

Compañías y productos
 Pilatus Aircraft: fabricante Suizo de aviones.
 Pilatus 100K: detector de rayos X.
 Radio Pilatus: estación emisora de radio en Suiza.
 Pilatus: Grupo musical (Black Metal). 

Personas
 Rob Pilatus: artista del grupo musical conocido como Milli Vanilli.
 Poncio Pilato or 'Poncio Pilatus', gobernador romano.